Synagoga Cmentarna we Lwowie
 Synagoga Cmentarna w Łodzi
 Synagoga Cmentarna w Przemyślu
 Synagoga Cmentarna w Warszawie